Ранчо ла Викторија има више значења:

 Ранчо ла Викторија (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Викторија (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Викторија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику